Червоне —  селище в Україні, у Черкаському районі Черкаської області, у складі Тернівської сільської громади. У селі мешкає 107 людей.

Посилання 

 Погода в селі Червоне